Les Avions peut faire référence à :
 Les Avions, groupe de musique français des années 1980-1990
 Les Avions, titre québécois de Planes, film d'animation américain sorti en 2013